Алекса́ндр Ю́рьевич Еро́хин () — российский футболист, полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России.

Клубная карьера 

Начал заниматься футболом в Барнауле, где его увидел Геннадий Смертин — отец Алексея Смертина. Вскоре Ерохин оказался на просмотре в московском «Локомотиве». Сыграв в составе «красно-зелёных» смотровой матч, убедил руководство и тренеров клуба взять себя в молодёжную команду. В возрасте 17 лет переехал в Тирасполь, где играл за «Шериф». В 18 лет занял твёрдое место в основе клуба и стал его лучшим бомбардиром, забив 16 мячей за сезон. Затем были завоёваны золотые медали чемпионата Молдавии, кубка страны и успех на Кубке чемпионов Содружества, где Ерохин сделал хет-трик в ворота донецкого «Шахтёра». В 2010 году забил один из мячей в ворота загребского «Динамо» в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и помог своей команде впервые в истории пройти в четвёртый раунд. 30 сентября «Шериф» дома обыграл киевское «Динамо» со счётом 2:0. Первый мяч забил Ерохин после ошибки вратаря «Динамо» Дениса Бойко. После этой победы к россиянину стали проявлять интерес некоторые европейские, а также российские клубы.

27 декабря 2010 года перешёл в «Краснодар». Срок соглашения не разглашался. 15 января 2013 года был арендован хабаровской «СКА-Энергией» до конца сезона. 26 июня «СКА-Энергия» выкупила полностью права на игрока. Однако уже в июле 2013 года был отдан в аренду в клуб Премьер-лиги «Урал», который через год выкупил права на футболиста. В октябре 2014 и июле-августе 2015 Ерохин признавался лучшим футболистом месяца ФК «Урал» по версии болельщиков.

15 января 2016 года стало известно, что Ерохин подписал предварительный трёхлетний контракт с «Ростовом». 4 февраля была достигнута договорённость о досрочном трансфере полузащитника.

28 июня в роли свободного агента перебрался в «Зенит». Дебютировал в первой игре сезона против «СКА-Хабаровска». 6 августа 2017 года забил первый гол за клуб в ворота «Спартака». 24 сентября отличился в ворота «Краснодара» (2:0). 13 мая 2018 года оформил «покер» в матче против «СКА-Хабаровска».

Карьера в сборной 
5 сентября 2011 года дебютировал за вторую сборную России в матче против олимпийской сборной Белоруссии (0:0). В августе 2015 года был вызван новым тренером сборной Леонидом Слуцким в сборную России. 31 августа 2016 года дебютировал в составе национальной команды в товарищеском матче против сборной Турции.

Участник чемпионата мира 2018 года, прошедшего в России. 1 июля 2018 года в матче 1/8 финала чемпионата мира против Испании вышел на поле 4-й заменой в дополнительное время вместо своего одноклубника Далера Кузяева, став первым в истории игроком чемпионатов мира, в отношении которого данное правило было применено.

Стиль игры 
Стиль игры Александра Ерохина — длинные передачи и передачи в пространство перед партнёром, хорошая игра головой в воздухе, нежелание применения подкатов и большое количество фолов в центре поля. Такой стиль футболиста непосредственно связан с его ростом — 195 см.

Личная жизнь 
Женат на Веронике Ерохиной. Она по образованию маркетолог, главным увлечением были спортивные бальные танцы, кандидат в мастера спорта. Танцы оставила из-за постоянных переездов в связи с карьерой мужа. Осенью 2017 года родился сын.

Достижения

Командные 
 «Шериф»
 Чемпион Молдавии (2): 2008/09, 2009/10
 Обладатель Кубка Молдавии (2): 2008/09, 2009/10
 Обладатель Кубка чемпионов Содружества: 2009
 «Ростов»
 Серебряный призёр чемпионата России: 2015/16
 «Зенит»
 Чемпион России (4): 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22
 Обладатель Кубка России: 2019/20
 Обладатель Суперкубка России (3): 2020, 2021, 2022

Личные 
 Почётная грамота Президента Российской Федерации (27 июля 2018 года) — за большой вклад в развитие отечественного футбола и высокие спортивные достижения

Статистика

Клубная

В сборной 

Итого по официальным матчам: 32 матча, 4 гола; 13 побед, 6 ничьих, 13 поражений.

Примечания 

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу
Игроки ФК «Шериф»
Игроки ФК «Краснодар»
Игроки ФК «СКА-Хабаровск»
Игроки ФК «Урал»
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург